Нову има више значења:
 Нову (Алабама)
 Нову (Илиноис)